Die Primeira Liga 2015/16 war die 82. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 14. August 2015 und endete im Mai 2016 mit dem 34. Spieltag.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft Benfica Lissabon 

* Victor Andrade (3/-), Ola John (2/-) und Filip Đuričić (1/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 2015/16